Großer Markt ist der Name folgender Plätze in

Deutschland:
 Großer Markt (Heppenheim) 
 Großer Markt (Perleberg) 
 Großer Markt (Rheinberg) 
 Großer Markt (Saarlouis)
 Großer Markt (Wesel)

Belgien:
 Grote Markt (Antwerpen)
 Grand-Place/Grote Markt in Brüssel

Polen:
 Rynek Wielki in Szydłowiec, siehe Szydłowiec #Sehenswürdigkeiten
 Rynek Wielki in Zamość, siehe Zamość #Sehenswürdigkeiten

Siehe auch:
 Grand-Place
 Großmarkt
 Großmarkthalle
 Grote Markt